Лас Анонас има више значења:

 Лас Анонас (Истлавакан), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лас Анонас (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Анонас (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Анонас (Сучијате), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Анонас (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Анонас (Олинала), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Анонас (Пивамо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Анонас (Текила), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Анонас (Техупилко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лас Анонас (Лувијанос), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лас Анонас (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Анонас (Каракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Анонас (Ла Уакана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Анонас, Лас Анонас де лос Хаимес (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Анонас (Хунгапео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Анонас (Нокупетаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Анонас (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Анонас (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Анонас (Тузантла), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Анонас (Аматлан де Кањас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Анонас (Росаморада), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Анонас (Текуала), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Анонас (Сан Мигел Чималапа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Анонас (Сан Педро Тапанатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Анонас (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Лас Анонас (Апозол), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику